George Proctor ist der Name folgender Personen:

* Geo. W. Proctor (1946–2008), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 George Alfred Proctor (1931–1985), kanadischer Musiklehrer und Violinist 
 George O. Proctor (1847–nach 1893), US-amerikanischer Politiker
 George Richardson Proctor (1920–2015), US-amerikanischer Botaniker